Il doppio del Quito Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Juan Sebastián Cabal e Carlos Salamanca erano i detentori del titolo ma Cabal quest'anno non ha partecipato.

Salamanca ha fatto coppia con Christopher Diaz-Figueroa.

Kevin King e Juan-Carlos Spir hanno battuto in finale Christopher Diaz-Figueroa e Carlos Salamanca 7–5, 6–7(9–11), [11–9]

Teste di serie

  João Souza /  Eduardo Struvay (Quarti di finale, ritiro, Souza infortunato alla spalla sinistra)
  Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Victor Estrella Burgos (Primo turno, Arevalo arrivato in ritardo)
  Carlos Salamanca /  Christopher Diaz-Figueroa (finale)

Tabellone

Note 
 

Quito Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013